Ioan Iacob este numele purtat de mai mulți oameni:
Ioan Iacob (1876-1951), avocat, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Iacob (1891-1969), învățător, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Iacob Heraclid, numele adevărat al lui Despot Vodă (1511-1563)
Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva (1913-1960)